Zoologia: Moret o Tuta, (Chromis chromis) és una espècie de peix de la família dels pomacèntrids i de l'ordre dels perciformes.
 Biografies:
Segismundo Moret y Prendergast: President d'Espanya (Desembre 1905 – Maig 1906), (Novembre 1906 – Desembre 1906), (Octubre 1909 – Febrer 1910).
Hèctor Moret i Coso: és poeta en llengua catalana.
Xavier Moret: un periodista i escriptor català
Lluís Moret i Català: polític català
 Geografia
Moret-sur-Loing: un antic municipi francès, situat al departament de Sena i Marne.
Moret de Dordon: és un municipi francès, situat al departament de l'Avairon.